Пуньки — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Пуньки — упразднённая деревня в Браславском районе Витебской области.
 Пуньки — упразднённый хутор в Глубокском районе Витебской области.
 Пуньки — деревня в Чашникском районе Витебской области.